L'édition 2018 du tournoi de tennis de Montpellier se déroule du 5 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Lucas Pouille remporte l'épreuve en simple, Ken Skupski et Neal Skupski celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Peter Gojowczyk, du Belge Steve Darcis et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Ruben Bemelmans, Nicolas Mahut et Dustin Brown.

Pendant le tournoi 
Au  tour, alors qu'il mène 7-6, 5-2, Dustin Brown est foudroyé par une douleur en bas du dos. Il abandonne les larmes aux yeux et donne l'occasion à son adversaire Nicolas Mahut de se qualifier pour le  tour. 

En 1/2 finale, c'est au tour de Jo-Wilfried Tsonga d'abandonner, souffrant aux ischio-jambiers, alors qu'il menait 6-1, 5-5 et s'était procuré 2 balles de match. Lucas Pouille profite donc de cette occasion pour aller en finale.

Lauréats 
Lucas Pouille remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Richard Gasquet.

En double, Ken Skupski et Neal Skupski décrochent le titre en s'imposant en finale face à Ben McLachlan et Hugo Nys. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2018
Montpellier
Tennis en France en 2018
Tennis en février 2018
Sport en France en février 2018
2018 dans l'Hérault